

En Russie 
 Derbent, ville russe de la république du Daghestan.

En Iran 
 Darband, village maintenant englobé par la ville de Téhéran. Son nom est une transcription légèrement différente du même mot persan (دربند Darband).

En Turquie 
 Derbent Deresi et Derbent Çayı deux rivières de Turquie qui confluent pour former la rivière d'Alaşehir (Alaşehir Çayı).

Agglomérations 
 Derbent, district et ville de la province de Konya
  village du district de Bayat de la province d'Afyonkarahisar 
  village du district de Banaz de la province d'Uşak
  village du district de la préfecture de la province d'Uşak

Homonymie de toponyme